Een verkeersweg:
 N583 (België)
 N583a (België)
 N583 (Frankrijk)
 N583 (Nederland), zie Provinciale weg 583

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing